Stevenson puede referirse a:

 Personas
Robert Louis Stevenson, novelista escocés.
D. E. Stevenson, novelista escocesa.
Bill Stevenson, batería.
 Teófilo Stevenson, boxeador cubano.
 Juliet Stevenson, actriz inglesa.

 Lugares
 Stevenson (Washington).
 Stevenson (Alabama).